Cnesia är ett släkte av tvåvingar. Cnesia ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knott
Cnesia